Port Douglas steht für:
 Port Douglas (Queensland), Stadt im australischen Bundesstaat Queensland
 Port Douglas (British Columbia), Geisterstadt und Indianersiedlung in der kanadischen Provinz British Columbia